Вальдеольмильос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Население — 67 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии